Ке́рслети (), на письме ранее Kärrsläti (Кяррсляти) — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония.

География 
Расположена в северо-западной части острова Вормси, в 6 километрах от волостного центра — деревни Хулло. Высота над уровнем моря — 7 метров.

На территории деревни находится часть природного парка Вормси.

На западе острова самые плодородные земли, здесь хорошо растут рожь и картофель.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 5 человек, все — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 25 жителей: 9 женщин и 16 мужчин; 15 человек трудоспособного возраста (15–64 года), 3 детей в возрасте до 15 лет и 7 человек пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения деревни Керслети:

История 
В письменных источниках 1540 года упоминается Kyrresleven, 1565 года — Kyrffveslett, 1598 года — Kirchiesletz by, 1615 года — Kirckslätt, 1627 года — Kyrkslätt.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Керслетъ.

С XVI века побережье Вормси заселялось прежде всего шведскими переселенцами из Финляндии. Керслети — одна из старейших деревень острова. Считается, что на место будущей деревни приплыли жители из окрестностей города Киркслятт. Они построили у деревни часовню (не сохранилась). Место, где она находилась, называют Капольбакан (Kapolbackan).

В 1730—1740 годах некий доктор Роман (Roman) пытался при помощи солнца выпаривать из морской воды соль, но результаты были незначительными. В память об этом осталось название Doktorskrobba (местечко у моря) и хутор Salt-Pears.

До Второй мировой войны в деревне работала 6-классная школа.

В 1934 году в Керслети насчитывалось 49 хозяйств и 292 жителя.

В 1944 году в Швецию эмигрировали 239 жителей деревни.

 Фотографии из Национального архива Эстонии. Эмиграция шведов и эстонцев с острова Вормси в Швецию, 27 августа 1944 года

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа